Prêmio Multishow pode ser:

 Prêmio Multishow de Música Brasileira
 Prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro

Desambiguação